Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Świderski − polski lekkoatleta
 Bartłomiej Świderski − polski aktor oraz piosenkarz
 Bohdan Świderski − polski żołnierz podziemia
 Bolesław Świderski (ujednoznacznienie)
 Bronisław Świderski − polski pisarz, eseista, tłumacz
 Jan Świderski (ujednoznacznienie)
 Jarosław Świderski – polski elektronik, prof. dr hab. inż., działacz ewangelicki
 Jerzy Świderski (ujednoznacznienie)
 Karol Świderski − polski piłkarz
 Piotr Świderski − polski żużlowiec
 Sebastian Świderski − polski siatkarz i trener
 Stefan Świderski − polski nauczyciel, kurator i wojewoda

Powyższa lista może być niepełna, zobacz też:
 
 Wikipedia:Indeks biografii/Ś#Świ